Чемпионат мира по борьбе 2013 года проходил 16-22 сентября в Будапеште (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Примечания

Ссылки 
 FILA Database

Сентябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по борьбе в Венгрии